Locking kan syfta på:

 Locking (dans) – en komisk, energisk dansstil
 Locking, England – en ort och civil parish i North Somerset, Somerset, England
 Locking Creek – ett vattendrag i Ontario, Kanada
 Locking Lake –  en sjö i Ontario, Kanada